

Musica 
 John Lindberg Trio – gruppo musicale svedese

Persone 
 John Lindberg – musicista statunitense
 John Lindberg – cantante statunitense membro dei John Lindberg Trio
 John G. Lindberg – oftalmologo finlandese